Афиф () — арабское имя (женская форма — Афифа), фамилия, топоним.

Носители имени и фамилии 
 Шамс-и Сирадж Афиф (XIV век) — индийский хронист, автор «Тарих-и Фируз Шахи».
 Афиф (XVII век) — первый султан Нижней Яфы, родоначальник династии Аль-Афифи.
 Афиф, Акрам (род. 1996) — катарский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Афиф, Александр (род. 1954) — предприниматель с ливанскими, мексиканскими и немецкими корнями.

Топоним 
 Афиф — город и мухафаза в Саудовской Аравии (провинция Эр-Рияд).
 Афифабад — деревня шахрестане Наин провинции Исфахан (Иран).
 Баг Афифабад (Сад Афифабад) — музейный комплекс в Ширазе (Иран).

Аббревиатура 
 АФИФ — Астрофизический институт им. Фесенкова (Алма-Ата).